Andrew Murtha (né en 1965), patineur de vitesse sur piste courte australien.
 Kelly-Marie Murtha (née en 1971), actrice canadienne,